Perła (zu deutsch: Perle) ist ein Bier aus Polen mit einem Alkoholgehalt von 6 % Vol. Es wird in der mittelständischen Brauerei Lublin Nr. 1 in Lublin gebraut, die dem Brauunternehmen Perła – Browary Lubelskie gehört. Es wurde auch von der Brauerei Zwierzyniec in Zwierzyniec gebraut. Die Tradition des Bierbrauens in Lublin stammt aus dem Mittelalter, die derzeitigen Brauerei entstand Anfang des 20. Jahrhunderts. Neben Perła gehören zur Gruppe Perła – Browary Lubelskie weitere Biermarken wie Goolman und Zwierzyniec. Im Logo ist das Wappen von Lublin zu sehen.

Siehe auch 
 Bier in Polen

Weblinks 

 Homepage

Perła – Browary Lubelskie
Biermarke (Polen)
Lublin